Ursule je lahko:
 Ursule, Rekovac (Srbija)
 Ursule, Sjenica (Srbija)